Giovanni Cornaro ist der Name folgender Personen:

* Giovanni I. Cornaro (1551–1629), Doge von Venedig
 Giovanni II. Cornaro (1647–1722), Doge von Venedig
 Giovanni Cornaro (Kardinal) (1720–1789), Kardinal der katholischen Kirche